VHB steht als Abkürzung für:

 Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft
 Verband der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer an Fachhochschulen in Bayern
 Vereinigte Huttwil-Bahnen, ehemalige Eisenbahngesellschaft in der Schweiz
 Vergabehandbuch, Richtlinien zur Abwicklung von Bauvorhaben
 Verhandlungsbasis (auch VB), eine Preisvorstellung
 Verkehrsverbund Hegau-Bodensee im Landkreis Konstanz
 Verlagsgruppe Handelsblatt, eine deutsche Gruppe von Medienunternehmen
 Victoria Helene Bergemann, deutsche Comedian und Autorin
 Virtuelle Hochschule Bayern (vhb), ein Verbundinstitut der Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften des Freistaates Bayern

Abkürzung